

События 

 Вторжение датчан в Британию, завоевание Восточной Англии и юго-восточной Нортумбрии.
 Христианство было объявлено государственной религией Болгарии. Согласно легенде, на решение болгарского царя Бориса принять христианское православие повлияла картина ада, нарисованная монахом на стенах дворца.
 Карл II Лысый, король франков, разделил Испанскую марку на графства Септимания (главный город Нарбонн) и Барселона.
 Кордовский эмир Мухаммед I победил астурийцев в сражении при Моркере.
 Королём Уэссекса стал Этельред I.
 Сыновья Людовика II Немецкого, Карломан, Людовик и Карл, взбунтовались против него, и он вынужден разделить Восточное Франкское королевство между ними. Карломан получил Баварию и сюзеренитет над Богемией и Моравией, Людовик Младший получил Франконию, Тюрингию и Саксонию, Карл получил Швабию и Рецию.
 Продолжались нападения викингов на франкские владения.

Русь 
 Захват Киева русами-варягами Аскольдом и Диром.
 Письмо папы Николая I в Константинополь, упоминающее о русских, как ещё о язычниках.
 Византийским императором Михаилом III и патриархом Фотием отправлены епископ и священники для славян и варягов, часть которых под влиянием контактов с Византией в 860-х годах приняло христианство.
 Осада русскими войсками Константинополя (согласно Повести временных лет в 866 году).

Скончались 
Рагнар Лодброк

См. также

Примечания